Muzeum Zabawek w Karpaczu
 Muzeum Zabawek w Krynicy-Zdroju
 Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju
 Muzeum Zabawek w Tartu
 Muzeum Zabawek i Bajek w Toruniu
 Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach